Рѐйчъл Ха̀на Вайс (, първите две имена на английски, фамилията на немски с унгарско окончание - ) е английска актриса от унгарско-еврейски произход, носителка на награди „Златен глобус“ и „Оскар“. Номинирана е за „Сатурн“, „Сателит“ и награда на „БАФТА“.

Биография

Филмография

Кино

Източници

Външни препратки 

 
 

Английски актьори и актриси
Носители на „Оскар“ за най-добра поддържаща женска роля
Носители на Златен глобус
Възпитаници на Кеймбриджкия университет
Евреи във Великобритания
Англичани в САЩ
Родени в Лондон